A 2009-es cseh nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság tizenegyedik futama. A versenyt Brnóban rendezték augusztus 16-án.

A MotoGP versenyét Valentino Rossi, a negyedliteresekét a szintén olasz Marco Simoncelli, míg a 125 köbcentiméteresek versenyét Nicolás Terol nyerte.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2009